Equateur – region administracyjny w Republice Środkowoafrykańskiej
 Equateur – prowincja w Demokratycznej Republice Konga

Przypisy